Luka Razmadze , (30 de Dezembro de 1983) é um futebolista Georgiano que joga atualmente para o FC WIT Georgia.

Ligações externas 
 

Naturais de Gori
Futebolistas da Geórgia
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol